Суши — блюдо традиционной японской кухни
 Суши — село в Вятскополянском районе Кировской области России
 Су Ши (1037—1101) — китайский поэт и государственный деятель
 Суши () — псевдоним японского рестлера